

Geografia 
 Fuenllana – comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia

Persone 
 Diego Rosel y Fuenllana (XVI secolo–XVII secolo) – scrittore e militare spagnolo
 Miguel de Fuenllana (1500-1579) – compositore spagnolo